Berkhof bezeichnet:

 Berkhof (Wedemark), Ortsteil der Gemeinde Wedemark
 das niederländische Unternehmen VDL Berkhof, Hersteller von Omnibussen und Oberleitungsbussen

Berkhof ist der Familienname folgender Personen:
 Gé Berkhof (* 1934), niederländischer Generalmajor
 Hendrikus Berkhof (1914–1995), niederländischer Theologe
 Louis Berkhof (1873–1957), US-amerikanischer Theologe
 Aster Berkhof, Pseudonym des flämischen Schriftstellers Lode van den Bergh (* 1932)

Siehe auch:
 Berkhoff
 Berkoff
 Berghof
 Berghoff
 Berkenhof